Konská ist der Name mehrerer Orte in Tschechien und der Slowakei:
 einer Ortschaft im  Okres Liptovský Mikuláš, siehe Konská (Liptovský Mikuláš)
 einer Ortschaft im  Okres Žilina, siehe Konská (Žilina)
 einem Ortsteil von Třinec  im Okres Frýdek-Místek  siehe Konská (Třinec)